

Geografia

Svizzera 
 Walliswil bei Niederbipp – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Walliswil bei Wangen – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)